Алекса́ндр Па́влович Анто́нов:
 Антонов, Александр Павлович (1850—?) — революционер, народоволец.
 Антонов, Александр Павлович (1898—1962) — советский актёр.